Вара́ш (); в 1977—2016 годах — Кузнецо́вск () — город в Ровненской области Украины, административный центр Варашского района и Варашской городской общины. До 2020 года был городом областного подчинения.

Географическое положение 
Расположен на правом берегу реки Стыр на юго-западе Полесья у границы с Волынской областью. 
Расстояние до Ровно — 150 км.

История 

Посёлок был основан в 1973 году для строительства и обслуживания близлежащей Ровенской атомной электростанции на месте бывшего села Вараш, появившегося в 1776 году.

Он проектировался специалистами Киевского института «Гипроград», главный архитектор проекта — Лидия Александровна Гусева. Строительство жилого фонда велось трестом «Союзэнергожилстрой» и Московским домостроительным комбинатом № 5.

В 1974 году были сданы в эксплуатацию первый жилой дом, магазин, общеобразовательная школа и столовая.

15 марта 1977 года указом Президиума Верховного Совета УССР населённый пункт получил название — посёлок Кузнецовск, в честь советского разведчика Н. И. Кузнецова. К 1978 году его населяло свыше 5500 человек, но население быстро росло.

В 1981 году здесь действовали ПТУ, общеобразовательная школа, музыкальная школа, больница, две библиотеки и клуб. Также, в 1981 году был сдан в эксплуатацию первый энергоблок строившейся АЭС.

В 1984 году посёлок получил статус города областного подчинения.

В январе 1989 года численность населения составляла .

20 декабря 1990 года здесь началось издание местной газеты.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь АТП-15637.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 41 432 человек.

19 мая 2016 года согласно программе декоммунизации на Украине Верховная Рада переименовала город Кузнецовск в Вараш.

Транспорт 
В 8 км от города находится железнодорожная станция Рафаловка на линии Ковель — Сарны.

Галерея 

Спасо-Преображенский собор, который был сооружён при поддержке атомной станции, считается символом города.
Архитектурный проект собора разработан Ю. Ф. Худяковым.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт горсовета

Города Ровненской области
Города-спутники АЭС
Города, которые ранее назывались в честь людей
Переименованные населённые пункты Украины